Гольденштейн — еврейская фамилия. Известные носители:

 Гольденштейн, Владимир Яковлевич (1944—1996) — чемпион СССР по плаванию (1960—1962), заслуженный тренер Узбекистана.
 Гольденштейн, Герман Абрамович (1934—2006) — кларнетист клезмерского направления, собиратель инструментальной клезмерской музыки.
 Гольденштейн, Ефроим Соломонович (1882—1938) — советский разведчик-нелегал.